Falcon Heights kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Falcon Heights (Minnesota)
Falcon Heights (Texas)